Да́лин — русская фамилия.

 Далин, Виктор Моисеевич (1902—1985) — историк, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета.
 Далин, Давид Юльевич (настоящая фамилия Левин, 1889—1962) — российский политический деятель, историк, политолог, редактор.
  (род. 1949) — американский раввин, историк.
 Далин, Марк Александрович (1906—1996) — советский химик-технолог, академик Академии Наук АзССР.
 Далин, Михаил Петрович (1797—1865) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Далин, Сергей Алексеевич (1902—1985) — китаевед-политолог, историк, деятель Коминтерна, автор мемуаров.

Дали́н — () — фамилия шведского происхождения.
 Далин, Андерс (род. 1975) — шведский оперный певец.
 Далин, Мартин (род. 1968) — шведский футболист.
 Далин, Расмус (род. 2000) — шведский хоккеист.
 Далин, Улоф (1708—1763) — шведский писатель и историограф.
 Далин, Ханс (1922—2000) — шведский режиссёр.
 Далин, Эрик (род. 1989) — шведский футбольный вратарь.
 Далин, Юхан (род. 1986) — шведский футбольный вратарь.
 Далин, Якоб (1952—1991) — шведский телеведущий.

sv:Dahlin